«Наёмник» — название либо русская локализация названия ряда фильмов разных стран:
 Наёмник (ориг. ) — кинофильм 1968 года, реж. Серджо Корбуччи, Италия, Испания.
 Наёмник (ориг. ) — телефильм 1996 года, реж. Ави Нешер, США.
 Наёмник (ориг. ) — кинофильм 1997 года, реж. Ансси Мянттяри, Финляндия.
 Наемник 2 (ориг. ) — телефильм 1999 года, реж. Филипп Мора, США.
 Наёмник (ориг. ) — кинофильм 2005 года, реж. Энрике Агиляр, Аргентина.
 Наёмник (ориг. ) — кинофильм 2010 года, реж. Джереми Хандли, США.
 Наёмник: Отпущение грехов (ориг. ) — кинофильм 2015 года, реж. Киони Ваксман, США, Румыния, Украина.
 Наёмник (ориг. ) — кинофильм 2016 года, реж. Саша Фолфф, Франция.
 Наёмник (ориг. ) — кинофильм 2017 года, реж. Майкл Куэста, США.
 Наёмник (ориг. ) — кинофильм 2022 года, реж. Тарик Салех, США.

См. также 
 Наёмники (фильм)
 Наёмницы